Wemmer ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Wemmer (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Jörn Wemmer (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Ludwig Wemmer (1909–1991), deutscher Jurist und NS-Diplomat
 Richard Wemmer (* 1981), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch
 Wehmer